Князь Юрий Фёдорович Сицкий по прозванию Меньшой — московский дворянин, завоеводчик и голова во времена правления Ивана IV Васильевича Грозного.

Из княжеского рода Сицкие. Младший сын князя Фёдора Петровича Сицкого по прозванию Кривой.

Имел братьев князей: Александра, Семёна, Андрея, Юрия Большого, Фёдора и Ивана Фёдоровичей.

Биография 
В 1544 году пятнадцатый голова в Государевом полку в Казанском походе, командовал сто семнадцатью детьми боярскими. В 1549 году показан московским дворянином и двадцать седьмым завоеводчиком в шведском походе. В 1551 году пятнадцатый голова в Государевом полку в походе к Полоцку, руководил семь десятью семью служилыми людьми, из которых девять детей боярских.

Умер до 1543 года.

Женат на Марии (в иночестве Марфа, ум. 1565). Имели единственного сына, боярина и князя Данилу Юрьевича Сицкого.

Литература 

 М.Г. Спиридов. Сокращенное описание служб благородных российских дворян, расположенное по родам их, с показанием, от кого те роды начало свое получили, или откуда какие родоначальники выехали, или которых их происхождение…..  М. Унив. тип. 1810. Ч. 1. 1810 г. Сицкий Юрий Фёдорович Меньшой. стр. 228; 230.
 А.Б. Лобанов-Ростовский. Русская родословная книга. Том II. Изд.второе. СПб., Типогр.  А.С. Суворина. 1895 г. Сицкий Юрий Фёдорович Меньшой. стр. 216.
 Сост. А.В. Антонов. Памятники истории русского служилого сословия. - М.: Древлехранилище. 2011. Рец. Ю.В. Анхимюк. Ю.М. Эскин. Сицкий Юрий Фёдорович Меньшой. стр. 55. ISBN 978-5-93646-176-7. //РГАДА. Ф.201. (Собрание М.А. Оболенского). Оп. 1. Д. 83.

Сицкие